

Patronyme
 Jason Robards sénior, (1892-1963), acteur américain ;
 Jason Robards junior, (1922-2000), acteur américain ; son fils
 Sam Robards, (1961- ), acteur américain, son fils.

Toponyme 

 Robards, une ville située dans le Kentucky.

Homonymie de patronyme